Ellon (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
Ellon (Schotland), een plaats in Schotland